Poniżany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim
 Poniżany – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Poniżany – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim